Il singolare del Paris Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour 2007.

Nikolaj Davydenko era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Marcos Baghdatis.

David Nalbandian ha battuto in finale 6–4, 6–0, Rafael Nadal.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno  

 Roger Federer (terzo turno)
 Rafael Nadal (finale)
 Novak Đoković (secondo turno)
 Nikolaj Davydenko (terzo turno)
 David Ferrer (quarti di finale)
 James Blake (terzo turno)
 Fernando González (secondo turno)
 Tommy Robredo (quarti di finale)

 Tommy Haas (terzo turno) 
 Richard Gasquet (semifinale)
 Guillermo Cañas (terzo turno) 
 Tomáš Berdych (terzo turno) 
 Ivan Ljubičić (secondo turno) 
 Carlos Moyá (secondo turno) 
 Andy Murray (quarti di finale) 
 Juan Ignacio Chela (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Masters 2007
ATP Tour 2007